Il singolare maschile  del torneo di tennis Singapore Open 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Kelly Jones che ha battuto in finale 6–1, 7–5 Amos Mansdorf.

Teste di serie

  Kevin Curren (semifinali)
  Amos Mansdorf (finale)
  John Fitzgerald (primo turno)
  Wally Masur (semifinali)

 Milan Šrejber (primo turno) 
 Richard Matuszewski (primo turno) 
 Jim Pugh (quarti di finale) 
 Kelly Evernden (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Singapore Open 1989